Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 30 и 31 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 30 марта в 10:20 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:36, а финал — 31 марта в 19:12.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Переплыв 
Проводился между поделившими девятое место в полуфинале Эдуардом Лоренте Хинестой и Аленом Бернаром в 21:06 по местному времени.

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

50 м, вольный стиль, мужчины